Wrampe ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wrampe, deutscher Militär im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel und Beamter
 Fritz Wrampe (1893–1934), deutscher Bildhauer, Zeichner und Graphiker